Verbindingsdok (Antwerpen), in de haven van Antwerpen
Verbindingsdok (Zeebrugge), in de haven van Brugge-Zeebrugge